Walter Fehrmann ist der Name folgender Personen:

* Walter Fehrmann (Verwaltungsjurist) (1886–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Walter Fehrmann (Mediziner) (1890–1953), Schweizer Mediziner